Večernja zvona (1986.), film Lordana Zafranovića iz 1986.
 Večernja zvona (TV serija), serija Lordana Zafranovića iz 1988.